Clark Mills kan syfta på:

 Clark Mills, New York
 Clark Mills (skulptör), amerikansk skulptör
 Clark Mills (båtbyggare), amerikansk båtbyggare